Simbiatu «Simbi» Abisola Abiola Ajikawo (род. 23 февраля 1994 года) — британская певица, рэперша и актриса, известная по своему сценическому имени Little Simz.
Её третий студийный альбом Grey Area (2019) стал лучшим альбомом на Ivor Novello Awards и NME Awards, а также был номинирован на Mercury Prize. Её четвертый альбом Sometimes I Might Be Introvert (2021) получил признание критиков и 8 февраля 2022 года принес ей Brit Award как лучшему новому артисту.

Биография 
 См. также «Little Simz Early life» в английском разделе.
Певица Simbiatu «Simbi» Abisola Abiola Ajikawo родилась 23 февраля 1994 года в Лондоне от нигерийских родителей, у неё две старшие сестры. Этнически принадлежит к народу Йоруба. Она обучалась в Highbury Fields School в Лондоне. В дальнейшем она посещала молодежный клуб Святой Марии на Верхней улице в Ислингтоне, который также посещали поп-звезды Леона Льюис и Александра Берк. Позже она училась в Вестминстерском колледже Кингсвей и оттуда продолжила свою музыкальную карьеру.

1 марта 2019 года вышел её третий студийный альбом Grey Area, получивший широкое одобрение критиков и номинацию на Mercury Prize и IMPALA's European Independent Album of the Year Award (2019).

Её третий студийный альбом Grey Area (2019) стал лучшим альбомом на Ivor Novello Awards и NME Awards, а также был номинирован на Mercury Prize. Вышедший в 2021 году её четвёртый альбом Sometimes I Might Be Introvert также встретил широкое признание музыкальных критиков и 8 февраля 2022 года принес ей Brit Award в категории (Лучшему новому артисту (Best New Act)).

Дискография 
 См. также «Little Simz discography» в английском разделе.

 A Curious Tale of Trials + Persons (2015)
 Stillness in Wonderland (2016)
 Grey Area (2019)
 Sometimes I Might Be Introvert (2021)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Рэперы Великобритании
Грайм-музыканты
Йоруба
Певцы и певицы XXI века